Thomas Kinsella ist der Name folgender Personen:

* Thomas Kinsella (Politiker) (1832–1884), US-amerikanischer Politiker
 Thomas Kinsella (Dichter) (1928–2021), irischer Dichter, Schriftsteller und Übersetzer